V16 ou V-16  peut faire référence à :

Médecine 
 Cycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Moteur V16, un moteur à 16 cylindres en V ;
 Cadillac V-16, une automobile haut de gamme du constructeur américain Cadillac ;
 Cadillac V16 Hartmann, une voiture de collection du constructeur américain Cadillac ;
 la véloroute Avenue verte London-Paris, dont la partie française porte le code V16 dans le schéma national des véloroutes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres